Stik (s tujko kontakt) med dvema ali več deli je mesto, kjer se ti deli dotikajo. V elektrotehničnem smislu gre za stik med prevodniki oz. vodniki. Če mesta dotika ni, lahko to predstavlja tehnološko prednost, zato se je za to izoblikoval pojem brezstično, posebej v okviru prenosa električnih signalov ali energije pa tudi brezžično.

Glej tudi 
 Spoj
 Wi-Fi
 Brezžični prenos podatkov
 Brezžični prenos energije
 Brezžično omrežje
 Brezžična telegrafija
 RFID